Irina Bara e Ekaterine Gorgodze erano le campionesse in carica, ma sono state sconfitte da Kamilla Rachimova e Jana Sizikova nel primo turno.

In finale Kirsten Flipkens e Laura Siegemund hanno sconfitto Rachimova e Sizikova con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Kirsten Flipkens /  Laura Siegemund (Campionesse)
  Ulrikke Eikeri /  Tereza Mihalíková (quarti di finale)

  Natela Dzalamidze /  Aleksandra Panova (primo turno) 
  Oksana Kalašnikova /  Marta Kostjuk (primo turno)

Wildcard 

  Tímea Babos /  Ingrid Neel (primo turno)

  Jaqueline Cristian /  Elena-Gabriela Ruse (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Transylvania Open 2022